Burgklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Burgklinge (Götzenbach), rechter Zufluss zum Götzenbach (zur Lein) im Hochwasserrückhaltebecken Götzenbach bei Göggingen, Ostalbkreis
 Burgklinge (Kegelbach), rechte Bachklinge zum Kegelbach (zur Eyach, zum Neckar) in Mühringen, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt
 Burgklinge (Rißbach), rechte Bachklinge zum Rißbach vor Ailringen, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis

Siehe auch:
 Hochwasserrückhaltebecken Burgklinge, Rückhaltebecken im Gewann Burgklinge am Südostrand von Gerlingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg